Январский переулок:

Россия 

 Январский переулок — переулок в Минусинске Красноярского края
 Январский переулок — переулок в Новокузнецке Кемеровской области
 Январский переулок — переулок в Санкт-Петербурге

Украина 

 Январский переулок — переулок в Днепропетровске
 Январский переулок — переулок в Запорожье
 Январский переулок — переулок в Киеве
 Январский переулок — переулок в Мариуполе Донецкой области
 Январский переулок — переулок в Николаеве
 Январский переулок — переулок в Одесса

См. также 

 Январская улица